Самооборо́на — слово в українській мові, яке вживається у значенні:
 оборона самого себе від небезпеки, нападу, ворожих дій і т. ін.; оборона самого себе власними силами; самозахист;
 оборона країни силами й засобами самого населення поряд з обороною силами держави;
 загін із місцевого населення для оборони свого населеного пункту від нападу ворога.

Фільми 
 Самооборона — канадський трилер 1999 року.
 Самооборона — п'ята стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила», 2014 рік.

Див. також 
 Самооборона Майдану
 Білоруська самооборона
 Самооборона Республіки Польща
 Народна самооборона (значення)
 Українська Народна Самооборона
 Сили Самооборони Японії
 Сухопутні Сили Самооборони Японії

Примітки